Leighton kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Leighton (Cambridgeshire), Engeland
Leighton (Alabama), VS
Leighton (Iowa), VS
Leighton (Pennsylvania), VS